Gillingham FC (celým názvem: Gillingham Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Gillingham v nemetropolitním hrabství Kent. Založen byl v roce 1893 pod názvem New Brompton FC. Svůj současný název nese od roku 1912. Od sezóny 2013/14 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou modrá, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Priestfield Stadium s kapacitou 11 582 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1893 – New Brompton FC (New Brompton Football Club)
 1912 – Gillingham FC (Gillingham Football Club)

Získané trofeje 
 Kent Senior Cup ( 2× )
 1945/46, 1947/48

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1999/00
 EFL Cup
 4. kolo: 1963/64, 1996/97
 EFL Trophy
 Finále (Jih): 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1895: Southern Football League (Division Two)
 1895–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1938: Football League Third Division South
 1938–1939: Southern Football League
 1945–1946: Kent Football League
 1946–1950: Southern Football League
 1950–1958: Football League Third Division South
 1958–1964: Football League Fourth Division
 1964–1971: Football League Third Division
 1971–1974: Football League Fourth Division
 1974–1989: Football League Third Division
 1989–1992: Football League Fourth Division
 1992–1996: Football League Third Division
 1996–2000: Football League Second Division
 2000–2004: Football League First Division
 2004–2005: Football League Championship
 2005–2008: Football League One
 2008–2009: Football League Two
 2009–2010: Football League One
 2010–2013: Football League Two
 2013–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1893
Sport v Kentu